Драфт НБА 1994 года прошёл 29 июня в Индианаполисе (США). Джейсон Кидд и Грант Хилл, выбранные в первом раунде, стали со-обладателями премии Новичок года по итогам сезона. Позже они оба многократно выбирались для участия в Матче всех звёзд, хотя карьера Хилла была омрачена тяжёлыми травмами.

Под первым номером был выбран Гленн Робинсон, который заключил с «Милуоки Бакс» 10-летний контракт на 68 млн. долларов, что является самым большим контрактом для новичков НБА. В следующем сезоне лига ввела фиксированный потолок зарплат для новичков. Робинсон имел продуктивную карьеру, став чемпионом НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс» в своём последнем сезоне, а также дважды принимал участие в Матч всех звёзд.

Примечательно, что это последний драфт на сегодняшний день, три первые номера которого выбирались для участия в Матче всех звёзд из состава команд, которые их задрафтовали.

Драфт

Известные игроки не выбранные на драфте
Следующие игроки не были выбраны на драфте 1994 года, но, однако, позже играли в НБА.

См. также 
 НБА в сезоне 1994/1995

Примечания

Ссылки 
 Драфт НБА 1994 года

Драфты НБА
НБА в сезоне 1994/1995
1994 год в Индиане
Спорт в США в 1994 году